Труха́нова — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Труханова, Антонина Тимофеевна (род. 1932) — преподаватель технологии швейного производства.
 Труханова, Наталья Владимировна (1885—1956) — артистка балета, мемуаристка. См. также